Die Eisprinzessin steht für:
 deutscher Uraufführungstitel eines US-amerikanischen Eisrevuefilms (1936), siehe One in a Million (1936)
 Die Eisprinzessin (1996), deutsch-amerikanischer Spielfilm von Danny Huston
 Die Eisprinzessin (2005), US-amerikanischer Disney-Film von Tim Fywell
 Die Eisprinzessin (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1991) von Jens Uwe Bruhn
 Benjamin Blümchen und die Eisprinzessin (1993), Langfilm der Trickfilmserie

Siehe auch:
 Die Schneekönigin (Begriffsklärung)
 Die Eiskönigin
 Eisfrau
 Die Eisfee